Villaumbrales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaumbrales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villaumbrales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar